Loewe (Madrid), een Spaans bedrijf
 Loewe AG, Duits elektronicabedrijf
 Carl Loewe, Duits componist, organist en zanger
 Elke Loewe, Duits schrijfster
 Frederick Loewe, Amerikaans componist
 Gudrun Loewe, Duits historica
 Siegmund Loewe, Duits natuurkundige en industrieel